Фолкерк () — многозначный термин:
 Фолкерк (округ) — один из 32 округов Шотландии.
 Фолкерк (город) — город в центральной части Шотландии, административный центр округа Фолкерк.
 Фолкерк (футбольный клуб) — шотландский футбольный клуб из города Фолкерк.

См. также 
 Фолкеркское колесо
 Битва при Фолкерке